Церковь Преподобной Евфросинии Полоцкой — название храмов.
 Церковь Преподобной Евфросинии Полоцкой — православный храм в Вильнюсе.
 Церковь преподобной Евфросинии Полоцкой — утраченная церковь на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге.